De F1 Academy is het eerste seizoen van de F1 Academy, een autoraceklasse op Formule 4-niveau geheel voor vrouwen. Het seizoen wordt georganiseerd door de Formule 1 en is bedoeld om de overstap van het karting naar het formuleracing te vereenvoudigen.

Coureurs

Races
Op 23 februari 2023 werd de kalender van het seizoen 2023 bekend. De race op het Circuit of the Americas vind plaats in het voorprogramma van de Formule 1.

Autosport in 2023